En Pologne, Szymanów peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Szymanów, village du powiat de Środa Śląska
 Szymanów, village du powiat de Świdnica
 Szymanów, village du powiat de Trzebnica
 Szymanów, village du powiat de Wrocław

dans la voïvodie de Mazovie
 Szymanów, village du powiat de Lipsko
 Szymanów, village du powiat de Piaseczno
 Szymanów, village du powiat de Sochaczew

dans la voïvodie de Łódź
 Szymanów, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Szymanów, village